Николай Ананьев:
 Ананьев, Николай Яковлевич (1912—1941) — красноармеец-панфиловец, участник обороны Москвы 1941 года, Герой Советского Союза.
 Ананьев, Николай Александрович (1929—2013) — советский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Одесского высшего артиллерийского командного училища.